Осен е село в Североизточна България. То се намира в община Търговище, област Търговище.

География 
Разстояние от общинския център Търговище – 12 км.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Личности 
 Страхил Сотиров (1929-2002), български офицер, генерал-майор

Религии 
 Православие

Забележителности 
 Паметник на партизани;
 Туристически обект – Партизанска поляна;

Източници 

Села в област Търговище
Населени места в община Търговище